Amusquillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Amusquillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Amusquillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar